La Lliga russa de futbol 2007 fou la 16a edició de la lliga russa de futbol. S'inicià el 10 de març del 2007 i finalitzà l'11 de novembre del 2007. El Zenit es proclamà campió, segon club de fora de Moscou en assolir-ho.

Classificació final 

Clau de colors

Resultats

Màxims golejadors

Referències 

Competicions futbolístiques a Rússia
Competicions futbolístiques del 2007